Август Мерклин:
 Мерклин, Август Вильгельм фон (; 1823—1892) — российский генерал-майор;
 Мерклин, Август Кристоф (; 1855—1928) — немецкий врач-психиатр;